Михнев — фамилия; имеет женскую форму Михнева.
 Михневы — дворянский род.
 Михнев, Анатолий Львович (1909—1970) — советский ученый—терапевт.
 Михнев, Гавриил Нестерович (1909—1983) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Михнево